Název Mokrý potok má více vodních toků:

 Mokrý potok (přítok Bystré) – levostranný přítok Bystré na Slovensku v okrese Poprad
 Mokrý potok (přítok Dunaje) – (nazýván také Mokrý jarok) – levostranný přítok Dunaje na Slovensku v okrese Bratislava IV
 Mokrý potok (přítok Jahodového potoka) – pravostranný přítok Jahodového potoka v okrese Příbram
 Mokrý potok (přítok Olšavy) – levostranný přítok Olšavy na Slovensku v okrese Košice-okolí